Lingulaär ett släkte av armfotingar. Lingula ingår i familjen Lingulidae. Släktet uppstod troligen redan under kambrium, alltså för 485–541 miljoner år sedan.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Lingula